

Населені пункти та їхні частини

 Єдліна — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Єдліна — село в гміні Бойшови Берунсько-Лендзінського повіту Сілезького воєводства
 Єдліна — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві

Примітки